Naumann ist die mitteldeutsche Variante des Familiennamens Neumann.

Namensträger

A 
 Albert Naumann (1875–1952), deutscher Fechter

 Andrej Naumann (* 1979), deutsch-kasachischer Eishockeyspieler
 Anja Naumann (* 1968), deutsche Verwaltungsjuristin
 Annelie Naumann (* 1982), deutsche Journalistin und Autorin
 Arno Naumann (1862–1932), deutscher Botaniker
 August Gotthilf Naumann (1736–1794), deutscher Baumeister

B 
 Barbara Naumann (* 1954), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

 Bernhard Naumann (1762–1800), deutscher Tierarzt

C 

 Cilla Naumann (* 1960), schwedische Schriftstellerin und Journalistin
 Clas Michael Naumann zu Königsbrück (1939–2004), deutscher Zoologe
 Constantin Naumann (1800–1852), deutscher Mathematiker

D 
 Dieter Naumann (1920–nach 1989), deutscher Schauspieler

E 
 Eckhard Naumann (* 1947), deutscher Politiker
 Edmund Naumann (1854–1927), deutscher Geologe
 Eduard Naumann (1800–1858), deutscher Deichhauptmann
 Einar Naumann (1891–1934), schwedischer Botaniker und Limnologe
 Elfried Naumann (1925–2012), deutscher Fotograf und Journalist 
 Emil Naumann (1827–1888), deutscher Komponist

F 
 Frank Naumann (* 1956), deutscher Kommunikationspsychologe, Sachbuch- und Hörspielautor

 Friederike Naumann-Steckner (* 1951), deutsche Klassische Archäologin

 Fritz Naumann (1907–nach 1962), deutscher Gießerei-Fachmann und Autor

G 
 Georg Naumann (1901–1978), deutschstämmiger kanadischer Naturwissenschaftler und Pionier der lokalen Nutzung von Erdgasvorkommen
 Gerhard Naumann (Mediziner) (1697–1760), deutscher Stadtarzt in Northeim sowie Land- und Stadtphysikus in Ratzeburg
 Gottfried O. H. Naumann (1935–2021), deutscher Augenarzt
 Gottlob Naumann (1719–1798), preußischer Regimentsquartiermeister und militärhistorischer Autor
 Grit Naumann (* 1966), deutsche Volleyballspielerin
 Günter Naumann (1925–2009), deutscher Schauspieler

H 

 Harald Naumann (* 1923), deutscher Politiker (CDU der DDR), MdV und stellvertretender Minister
 Hartmut Naumann (* 1962), deutscher Komponist, Kirchenmusikdirektor und Hochschullehrer

 Heinz Naumann (1919–2012), deutscher Architekt
 Helga Naumann, deutsche Tischtennisspielerin
 Helmut Naumann (Ingenieur) (1903–1985), deutscher Ingenieur
 Helmut Naumann (Lehrer) (1925–2012), deutscher Lehrer und Regionalhistoriker
 Henrike Naumann (* 1984), deutsche Video- und Installationskünstlerin

 Hermann Naumann (* 1930), deutscher Künstler

I 
 Ilse Naumann (1905–1983), deutsche Modezeichnerin und Kostümbildnerin

J 
 Joachim Naumann (1929–2019), deutscher Diplomat der DDR

 Josef Naumann (1922–2019), deutscher Architekt
 Joseph Fred Naumann (* 1949), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Kansas City

K 

 Kati Naumann (* 1963), deutsche Schriftstellerin und Autorin

 Kolja Naumann (* 1980), deutscher Jurist
 Konrad Naumann (1928–1992), deutscher Politiker
 Kurt Naumann (1948–2018), deutscher Schauspieler

L 
 Lilian Naumann (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Louis Naumann (1845–1925), deutscher Pfarrer und Historiker
 Ludwig Naumann (?–1941), deutscher Buchhändler
 Lutz-Peter Naumann (1944–1996), deutscher Journalist

M 
 Manfred Naumann (1925–2014), deutscher Romanist
 Margarete Naumann (1881–1946), deutsche Textilkünstlerin und Kunstgewerblerin
 Max Naumann (1875–1939), deutscher Rechtsanwalt, Politiker und Publizist
 Max Naumann (Unternehmer) (1890–1976), deutscher Polarforscher, Anthroposoph und Firmengründer
 Max Naumann von Margitt (1870–1929), deutscher Bankier
 Michael Naumann (* 1941), deutscher Politiker (SPD), Journalist und Publizist
 Moritz Naumann (1798–1871), deutscher Mediziner

N 
 Nelly Naumann (1922–2000), deutsche Japanologin

O

P 
 Paul Naumann (Architekt) (1851–1938), deutscher Architekt und Grafiker
 Paul Naumann (Theologe) (1913–nach 1996), deutscher Theologe, Orientalist, Pfarrer und Autor
 Peter Naumann (1952–2021), deutscher Politiker (NPD)
 Peter Naumann (Segler) (* 1941), deutscher Segler

R 
 Reinhard Naumann (* 1960), deutscher Politiker (SPD), Bezirksbürgermeister von Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
 Richard Naumann (1906–1978), deutscher Richter und Rechtswissenschaftler

 Rolf Naumann (Unternehmer) (1935–2021), deutscher Unternehmer 
 Rolf Naumann (Historiker) (* 1949), deutscher Historiker und Museumsleiter
 Rolf Naumann (Ingenieur) (* 1966), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Rüdiger Naumann (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Naumann (Musiker) (1892–1969), deutscher Musiker und Dirigent
 Rudolf Naumann (1910–1996), deutscher Archäologe und Bauforscher

S 
 Saskia Naumann, deutsche Fernsehmoderatorin
 Siegfried Naumann (1919–2001), schwedischer Komponist

T 
 Theo Naumann (1962–2012), deutscher Regisseur
 Theodor Naumann (1817–1878), deutscher Veterinärmediziner
 Thilo Maria Naumann (* 1966), deutscher Sozialpädagoge und Hochschullehrer

 Thorsten Naumann (* 1971), deutscher Leichtathlet

U 
 Ulrich Naumann (* 1946), deutscher Bibliothekswissenschaftler
 Ursula Naumann (1945–2022), deutsche Schriftstellerin und Germanistin
 Uwe Naumann (* 1951), deutscher Buchautor, Herausgeber, Lektor und Programmleiter des Rowohlt Verlags in Reinbek

V 
 Victor Naumann (1865–1927), deutscher Jurist, Schriftsteller und Diplomat 
 Virginie Naumann-Gungl (1848–1915), Opernsängerin (Sopran)

W 

 Wenzeslaus Naumann (um 1495–1553), deutscher Jurist und Kanzler, Bürgermeister von Dresden, siehe Wenceslaus Nawmann

 Wilhelm Naumann (1904–1946), deutscher Tischler, Architekt und Möbelfabrikant 
 Wolfgang Naumann (* 1936), deutscher Politiker (NDPD)
 Wolfram Naumann (1931–2021), deutscher Japanologe und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Naumann (Mondkrater)
 Naumann-Kreis, Gruppe von Nationalsozialisten
 Seidel & Naumann, deutscher Nähmaschinenhersteller
 Nauman

Familienname